Missão Velha kan syfta på:

Brasilien 

 Missão Velha (kommun), Ceará, 
 Missão Velha (ort), Ceará,